Карл Ангерштейн (; 4 декабря 1890 — 20 сентября 1985) —  люфтваффе. Участник Первой и Второй мировых войн. В 1943 году был командиром 1-го авиационного корпуса.

Биография

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Королевский орден Дома Гогенцоллернов рыцарский крест с мечами (17 апреля 1918) (Королевство Пруссия)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный (Германская империя)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Рыцарский крест Железного креста (2 ноября 1940)
 Немецкий крест в золоте (27 июля 1942)
 Совмещенный нагрудный знак «Лётчик-наблюдатель» в золоте с бриллиантами
 Нагрудная авиационная планка в золоте
 Упоминание в Вермахтберихт (19 августа 1943, 9 октября 1943)

Примечания

Литература 
 

Генерал-лейтенанты нацистской Германии